
Stjärna kan avse

 Stjärna – stor och självlysande himlakropp av plasma
 Dubbelstjärna – ett stjärnsystem som består av två stjärnor
 Trippelstjärna – ett stjärnsystem som består av tre stjärnor
 Stjärna – person som blivit berömd bland allmäheten, synonym till kändis, exempelvis filmstjärna, popstjärna, rockstjärna eller idrottsstjärna
 Stjärna (klassificering) – symbol för godhetsklassificering av produkter eller tjänster
 Stjärna (symbol) – en symbol som ofta har en positiv innebörd
 Stjärna (glyf) – skrivtecken inom typografi 
 Stjärna, Kopparbergsätten – en lågfrälsesläkt från Dalarna
 Betlehemsstjärnan – fenomen på himlavalvet som fått symbolisera Jesu Kristi födelse
Adventsstjärna – ett stjärnformat julpynt med elektrisk belysning, symboliserar Betlehemsstjärnan
Toppstjärna – stjärnformat julpynt som placeras högst upp i julgranen, symboliserar Betlehemsstjärnan
 Julstjärna –  en art i familjen törelväxter
 Kaststjärna – ett japanskt kastvapen, se shuriken
 Davidsstjärna – en sexuddig stjärna, mest förknippad med judendomen
 Stjärnan (tarotkort) – ett tarotkort

Litteratur, film och TV 
 Stjärnan (novell) – en science fiction-novell skriven av Arthur C. Clarke 1955
 Stjärnan (film, 1959) – en film av Konrad Wolf från 1959
 Stjärnan (film, 2017) – från 2017
 Stjärnorna på slottet – svensk porträttserie i SVT1, sändes första gången i januari 2006

Sport 
 IK Stjärnan – tidigare namn på en idrottsklubb i Sollentuna 1928-1929, se Helenelunds IK
 Stjärnorna (speedway) – en tidigare speedwayklubb i Hallstavik

Musik 
 Vem tänder stjärnorna? – ballad av Eva Dahlgren från 1991
 Stjärnorna – låt av Tuk Tuk Rally från 1992
 Och du tände stjärnorna – studioalbum av Thorleifs från 1994
 Och du tände stjärnorna – sång inspelad av Thorleifs och utgiven 1994
 Fråga stjärnorna – sång inspelad av Cajsa Stina Åkerström och utgiven 1994
 Stjärnorna – sång framförd av Roger Pontare och Marie Bergman vid svenska Melodifestivalen 1994
 Stjärnorna – sång inspelad av Lena Philipsson och utgiven år 1994

Se även
 Stjärnorna
 Superstjärna
 IF Stjärnan (olika betydelser)
 Röda stjärnan – flera betydelser
 Stjerna – ett släktnamn